Kinks-Size is een album van de Britse rockband The Kinks uit 1965 voor de Amerikaanse markt.

Tracks
 Tired of Waiting for You
 Louie Louie
 I've Got That Feeling
 Revenge
 I Gotta Move
 Things Are Getting Better
 I Gotta Go Now
 I'm a Lover Not a Fighter
 Come On Now
 All Day and All of the Night

Opnamen: augustus t/m december 1964.

Muziekalbum uit 1965
Muziekalbum van The Kinks